Дамир Сетер Валенсия (; род. 2 ноября 1997 года, Буэнавентура, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Кальяри».

Клубная карьера 
Сетер начал карьеру в клуба «Университарио Попаян». 3 августа в матче против «Кортулуа» он дебютировал в колумбийской Примере B. 9 августа 2015 года в поединке против «Америки» из Кали Дамир забил свой первый гол за «Университарио Попаян».

В начале 2016 года Сетер перешёл в «Депортес Киндио». 15 марта в матче против «Кукута Депортиво» он дебютировал за новую команду. 20 марта в поединке против «Реал Сантандер» Дамир сделал «дубль», забив свои первые голы за «Депортес Киндио». По итогам дебютного сезона он стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2017 года Дамир перешёл в «Санта-Фе». 3 апреля в матче против «Индепендьенте Медельин» он дебютировал в Кубке Мустанга. 20 апреля в матче против бразильского «Сантоса» Дамир дебютировал в Кубке Либертадорес. 24 апреля в поединке против «Рионегро Агилас» Сетер забил свой первый гол за «Санта-Фе». В начале 2018 года Дамир перешёл в итальянский «Кальяри». В матче против «Дженоа» он дебютировал в итальянской Серии A.

Международная карьера 
В 2017 года Сетер в составе молодёжной сборной Колумбии принял участие в молодёжного чемпионата Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая и Эквадора. В этих поединках Дамир забил по голу.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Депортес Киндио»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Университарио Попаян»
Игроки ФК «Кальяри»